Na zakręcie – komiks wydany w serii Kapitan Żbik, autorem scenariusza jest Władysław Krupka a rysunków Bogusław Polch. Wraz z kolejnym zeszytem Niewygodny świadek tworzą jedną historię.

Fabuła komiksu 
Bronisław Skiba jest świadkiem wypadku, czerwony fiat z kobietą w środku przebija barierki na ostrym zakręcie spada ze skarpy i zapala się, kobieta ginie. W tym samym czasie tą drogą jedzie mężczyzna niebieskim fiatem, lecz się nie zatrzymuje, Skiba zawiadamia milicję. W komendzie powiatowej MO ustalają, iż kobietę zabito przed wypadkiem, milicjanci zwracają się o pomoc do centrali, do kapitana Żbika. Skiba wraca do swego domu i opowiada całą historię swojej narzeczonej Zosi. Ta następnego dnia dowiaduje się z gazety, że kobietą z wypadku była osoba od której dostawała zagraniczne leki, by je później rozwieźć za wynagrodzenie różnym osobom. Przypadkowo o tej tajemnicy dowiaduje się również narzeczony Zosi Skiba, postanawia wyręczyć dziewczynę i zawozi cześć leków pod wskazany adres. Tam zastaje mężczyznę, z niebieskiego fiata, który nie udzielił pomocy podczas wypadku. Skiba mówi mu, że go poznaje i żąda wyjaśnień, mężczyzna mu grozi.

Dodatki 
Dodatki ukazały się tylko w dwóch pierwszych wydaniach tego zeszytu.

 Na drugiej stronie okładki znajduje się list kapitana Żbika do czytelników, w którym apeluje o informowanie o znalezionej broni lub osobach posiadających ją nielegalnie.
 Na stronie 35 w cyklu Za ofiarność i odwagę poznajemy autentyczną historię plutonowego Jana Kaczmarczyka, który uratował tonącą matkę wraz z trzema dziećmi.
 Na czwartej stronie okładki umieszczono artykuł Kronika MO o organizowaniu pracy milicji w roku 1945 w Zielonej Górze i okolicach.

Nakład i wydania 
 wydanie I 1973 – „Sport i Turystyka”, nakład: 150 000 egzemplarzy
 wydanie II 1981 – „Sport i Turystyka”, nakład: 200 000 egzemplarzy
 wydanie III 2002 – „Muza SA”
 wydanie IV 2008 – „Muza SA” jako dodatek nr 6 do gazety Super Express
 wydanie V 2018 – „Ongrys”

Bibliografia 
 W. Krupka, B. Polch: Na zakręcie. Warszawa: Sport i Turystyka, 1981.

Kapitan Żbik
Twórczość Bogusława Polcha